Back Again… No Matter What — альбом лучших песен ирландской поп-группы Boyzone, вышедший в 2008 году. Релиз включает лучшие песни музыкального коллектива, записанные в период с 1994 по 1999 год, а также 3 новых песни «Love You Anyway», «Better» и «Can’t Stop Thinking About You».

Список композиций

Синглы

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Boyzone

Музыка Ирландии